{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (56501) - || 2000 GG153 ||6 april 2000 || LONEOS
|-
| (56502) - || 2000 GY158 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56503) - || 2000 GR159 ||7 april 2000 || LINEAR
|-
| (56504) - || 2000 GT166 ||5 april 2000 || LINEAR
|-
| (56505) - || 2000 GV171 ||2 april 2000 || LONEOS
|-
| (56506) - || 2000 GH174 ||5 april 2000 || LONEOS
|-
| (56507) - || 2000 GU178 ||4 april 2000 || LONEOS
|-
| (56508) - || 2000 HG6 ||24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (56509) - || 2000 HB7 ||24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (56510) - || 2000 HT8 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (56511) - || 2000 HE11 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (56512) - || 2000 HH11 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (56513) - || 2000 HY12 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (56514) - || 2000 HM18 ||25 april 2000 || Spacewatch
|-
| (56515) - || 2000 HD20 ||27 april 2000 || Spacewatch
|-
| (56516) - || 2000 HE20 ||27 april 2000 || Spacewatch
|-
| (56517) - || 2000 HU20 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (56518) - || 2000 HZ20 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (56519) - || 2000 HB21 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (56520) - || 2000 HO21 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (56521) - || 2000 HE22 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (56522) - || 2000 HT24 ||24 april 2000 || LONEOS
|-
| (56523) - || 2000 HX25 ||24 april 2000 || LONEOS
|-
| (56524) - || 2000 HT27 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (56525) - || 2000 HY31 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (56526) - || 2000 HP35 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (56527) - || 2000 HF36 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (56528) - || 2000 HF44 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (56529) - || 2000 HY44 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (56530) - || 2000 HK45 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (56531) - || 2000 HF48 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (56532) - || 2000 HB50 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (56533) - || 2000 HY50 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (56534) - || 2000 HH52 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (56535) - || 2000 HT52 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (56536) - || 2000 HO53 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (56537) - || 2000 HQ53 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (56538) - || 2000 HF54 ||29 april 2000 || LINEAR
|-
| (56539) - || 2000 HT58 ||25 april 2000 || LONEOS
|-
| (56540) - || 2000 HC61 ||25 april 2000 || LONEOS
|-
| (56541) - || 2000 HR61 ||25 april 2000 || LONEOS
|-
| (56542) - || 2000 HJ63 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (56543) - || 2000 HT64 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (56544) - || 2000 HB65 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (56545) - || 2000 HK65 ||26 april 2000 || Spacewatch
|-
| (56546) - || 2000 HF66 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (56547) - || 2000 HQ69 ||26 april 2000 || LONEOS
|-
| (56548) - || 2000 HZ74 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (56549) - || 2000 HZ75 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (56550) - || 2000 HZ77 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (56551) - || 2000 HJ78 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (56552) - || 2000 HL78 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (56553) - || 2000 HL79 ||28 april 2000 || LINEAR
|-
| (56554) - || 2000 HF85 ||29 april 2000 || Spacewatch
|-
| (56555) - || 2000 HL85 ||30 april 2000 || LONEOS
|-
| (56556) - || 2000 HF88 ||27 april 2000 || LINEAR
|-
| (56557) - || 2000 HX91 ||30 april 2000 || NEAT
|-
| (56558) - || 2000 HK100 ||24 april 2000 || LONEOS
|-
| (56559) - || 2000 JN3 ||4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56560) - || 2000 JW6 ||4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56561) Jaimenomen || 2000 JG7 ||5 mei 2000 || Starkenburg
|-
| (56562) - || 2000 JN7 ||1 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (56563) - || 2000 JS8 ||6 mei 2000 || J. Broughton
|-
| (56564) - || 2000 JY10 ||3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56565) - || 2000 JY12 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56566) - || 2000 JE14 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56567) - || 2000 JQ14 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56568) - || 2000 JN15 ||9 mei 2000 || P. G. Comba
|-
| (56569) - || 2000 JL17 ||5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56570) - || 2000 JA21 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56571) - || 2000 JD22 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56572) - || 2000 JZ23 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56573) - || 2000 JD24 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56574) - || 2000 JK24 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56575) - || 2000 JX24 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56576) - || 2000 JB25 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56577) - || 2000 JE26 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56578) - || 2000 JJ26 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56579) - || 2000 JB27 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56580) - || 2000 JG27 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56581) - || 2000 JT27 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56582) - || 2000 JW27 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56583) - || 2000 JH28 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56584) - || 2000 JQ29 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56585) - || 2000 JZ29 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56586) - || 2000 JK31 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56587) - || 2000 JL31 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56588) - || 2000 JS32 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56589) - || 2000 JH33 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56590) - || 2000 JY35 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56591) - || 2000 JP37 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56592) - || 2000 JF38 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56593) - || 2000 JS38 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56594) - || 2000 JL40 ||11 mei 2000 || J. Broughton
|-
| (56595) - || 2000 JX40 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56596) - || 2000 JG43 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56597) - || 2000 JO44 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56598) - || 2000 JY46 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56599) - || 2000 JW48 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (56600) - || 2000 JK50 ||9 mei 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten